Version 2.0 is een muziekalbum van Garbage uit 1998.

Tracklist

Muziekalbum uit 1998
Muziekalbum van Garbage